El término Ilich (en bielorruso:Ільіч, ) puede referirse a:

Patronímico 
 Ilich, patronímico de Iliá (Elías).

Localidades 
Ilich (Gómel), localidad del raión de Gómel de la provincia de Gómel, en Bielorrusia.
Ilich (Rahachow, Gómel), localidad del raión de Rahachow de la provincia de Gómel, en Bielorrusia.
Ilich (Otrádnaya, Krasnodar), localidad del raión de Otrádnaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Ilich (Temriuk, Krasnodar), localidad del raión de Temriuk del krai de Krasnodar, en Rusia.